Morana puede referirse a:

 Morana, diosa de la mitología eslava.
Laderas de Morana, yacimiento arqueológico de Lucena, Andalucía, España.
 Moraña, municipio de la provincia de Pontevedra, Galicia, España.